Paternoster je lahko:
 Paternoster, priimek več znanih ljudi   
 rožni venec
 paternoster - osebno ali tovorno krožno dvigalo